Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2009 проводился в городе Ванкувер (Канада) c 21 по 28 февраля 2009 года. Турнир проводился в 6-й раз.

В турнире приняло участие 10 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Германии, победившая в матче за 3-е место сборную США.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф, который разыгрывается по системе плей-офф Пейджа: в первом четвертьфинале играют команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе; победитель выходит сразу в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем второго четвертьфинала между занявшими в группе 3-е и 4-е места; бронзовую медаль разыгрывают проигравший в полуфинале и проигравший в четвертьфинале занявших в группе 3-е и 4-е место.

Команды-участницы чемпионата

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в трёхраундовый тай-брейк за распределение мест с 5-го по 9-е

Тай-брейки за 5-9 места 
Раунд 1: за 5-е место
  10 : 3 

Раунд 2:
 за 6-е место
  6 : 5 
 за 7-е место
  9 : 4 

Раунд 3: за 8-е место
  6 : 4

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Выбывают в квалификационный турнир (состоялся в ноябре 2010 в городе Лохья, Финляндия) к следующему чемпионату мира

Примечания 

2009
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Ванкувере
Чемпионаты мира в Канаде
Февраль 2009 года